Moschos ist der Name folgender Personen:

 Moschos von Kolophon, kleinasiatischer Faustkämpfer und Olympiasieger des Jahres 200 v. Chr.
 Moschos Kallippos, römischer Bildhauer in der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. in Kleinasien
 Johannes Moschos, byzantinischer Mönch und Schriftsteller des 6. und 7. Jahrhunderts n. Chr.
 Dimitrios Moschos (* 1964), griechischer Kirchenhistoriker